Horischnje (ukrainisch ; russische Entsprechung /Gorischneje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Nowyj Rosdil, siehe Horischnje (Stryj, Nowyj Rosdil)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Morschyn, siehe Horischnje (Stryj, Morschyn)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Horischnje (Schyschaky)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Horischnje (Horochiw)